

Pessoas
Bevil Rudd
Kevin Rudd
Paul Rudd
Phil Rudd
Xavier Rudd

Localidades
Rudd (Iowa)

Outros
Tachyoryctes ruddi
Apalis ruddi

Desambiguações de sobrenomes